Breithorn (4.164 m), situato nel gruppo del Monte Rosa (Alpi Pennine) tra Zermatt e Ayas
Breithorn (Lauterbrunnen) (3.782 m), situato nelle Alpi bernesi tra Lauterbrunnen e Blatten
Breithorn (Lötschental) (3.785 m), situato nelle Alpi bernesi a sud della Lötschental
Breithorn (Mischabel) (3.178 m), situato nel massiccio del Mischabel (Alpi Pennine)
Breithorn (Sempione) (3.438 m), situato ad est del passo del Sempione